АО «Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций» (ВНИИАЭС) — научно-исследовательская и проектно-конструкторская организация, выполняющая работы в атомной энергетике:

— по научно-техническому обеспечению эксплуатации атомных станций ОАО «Концерн Росэнергоатом», направленные на повышение надежности, безопасности и экономичности энергоблоков АЭС,

— по разработке интеллектуальных систем, программно-технических комплексов, тренажеров, АСУ ТП, систем технической диагностики,

— по разработке систем управления техническими требованиями, виртуальному моделированию АЭС для новых проектов ВВЭР (Архитектор-Инженер проекта ВВЭР-ТОИ).

ВНИИАЭС находится рядом с м. Юго-Восточная на улице Ферганская, д. 25, в Москве.

История 
В 1974 году приказом Министра Минэнерго СССР создано научно-производственное объединение «Энергия» (НПО «Энергия») на базе МГДУ Главатомэнерго, Перловского опытного завода и треста «Энергомеханизация».

Атомная тематика работ НПО «Энергия» тогда включала в себя 7 направлений:

— обеспечения надёжной и безопасной эксплуатации АЭС;

— оптимизация топливных циклов;

— разработка методов и средств периодического контроля металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов АЭС;

— совершенствование водных режимов АЭС;

— создание тренажеров для подготовки оперативного персонала АЭС;

— исследование свойств материалов, используемых в работающих и проектируемых АЭС при воздействии излучения, температуры и давления;

— нестандартное оборудование для АЭС.

В этом же году начинает строиться высотное здание — первый корпус.

В 1975 году Первым заместителем по атомной тематике стал д.т. н., профессор Ибрагимов Марат Хаджи-Галиевич.

В 1979 году Постановлением Правительства СССР образован Всесоюзный научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС). ВНИИАЭС стал головной структурной единицей НПО «Энергия» со своими филиалами: Филиал ВНИИАЭС в г. Ереване, Филиал ВНИИАЭС — "Электрогорская научно-испытательная станция НПО «Энергия».

В 1983 году ОКБ «Горизонт» выделилось из НПО «Энергия» в самостоятельное предприятие (МГД-тематика).

В 1991 году ВНИИАЭС НПО «Энергия» лишился своего филиала в г. Ереван в связи с распадом СССР.

В 1992 году опытный завод экспериментального и технического машиностроения выделился в самостоятельное предприятие. ВНИИАЭС стал правопреемником НПО «Энергия» и стал называться Всероссийским научно-исследовательским институтом по эксплуатации атомных электростанций.

В 2004 году произошло акционирование, институт стал именоваться как АО «ВНИИАЭС».

Структура (отделы) АО «ВНИИАЭС»

ВНИИАЭС НТП (научно-техническая поддержка)

Отделение НТП № 1 
— Отдел нейтронно-физических расчетов и топливоиспользования реакторов ВВЭР

— Департамент научного руководства пуском энергоблоков АЭС с ВВЭР

— Департамент научно — технической поддержки и эксплуатации АЭС

— Отдел конструкционной прочности и прочностной надежности АС

— Отдел исследований, поддержки эксплуатации и безопасности АЭС в маневренных режимах

— Департамент поддержки проектирования, строительства и эксплуатации АЭС

Отделение НТП № 2 
— Метрологическая служба

— Отдел стандартизации и качества

— Департамент сопровождения эксплуатации электротехнического оборудования АЭС

— Департамент технологических режимов АЭС с ВВЭР

— Управление по работе с филиалами и внедрению перспективных технологий на площадках АЭС

Отделение НТП № 3 
— Департамент научно-технического сопровождения эксплуатации АЭС с РБМК

— Департамент технологий и контроля водно-химических режимов АЭС

— Департамент анализа опыта эксплуатации АЭС

— Отдел системного анализа надежности АЭС

— Группа физической защиты, учёта и контроля ядерных материалов

— Группа контроля инженерно-технических средств защиты строящихся АЭС

Отделение управления ресурсом АЭС 
— Отдел разработки и сопровождения документации и технологии по обеспечению работоспособности элементов АЭС

— Департамент диагностики оборудования

— Департамент неразрушающего контроля и ресурса

— Департамент научно-технической поддержки технического обслуживания и ремонта

— Отдел превентивных методов защиты металла оборудования и трубопроводов АЭС

— Лаборатория перспективных исследований

Отделение РБ, РАО и ОЯТ, вывода из эксплуатации 
— Департамент радиационной безопасности, экологии и охраны труда АС

— Департамент вывода из эксплуатации атомных электростанций

— Департамент по обращению с радиоактивными отходами АЭС------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Филиалы ВНИИАЭС 
 Волгодонский филиал АО «ВНИИАЭС»
 Калининский филиал АО «ВНИИАЭС»
 Нововоронежский филиал АО «ВНИИАЭС»
 Курский филиал АО «ВНИИАЭС»
 Ленинградский филиал АО «ВНИИАЭС»

Директора АО «ВНИИАЭС» 
В 1974 году директором НПО «Энергия» назначен Башилов Владимир Анимпадистович, Главный конструктор МГДУ.

В 1975 году директором НПО «Энергия» назначен член-корреспондент АН СССР Субботин Валерий Иванович.

В мае 1984 года генеральным директором НПО «Энергия» — директором ВНИИАЭС утверждён Абагян Армен Артаваздович. 18 ноября 2005 года он трагически погиб во время пожара.

С 2006 по 2014 год Генеральный директор АО «ВНИИАЭС» Аркадов Геннадий Викторович

С 12 декабря 2013 г. по 24 февраля 2014 г. должность исполняющего обязанности Генерального директора исполнял Лупишко Анатолий Николаевич.

С 24 февраля 2014 г. должность Генерального директора АО «ВНИИАЭС» занимает Тухветов Фарит Тимурович.

См. также 
 ВНИИАЛМАЗ
 ВНИИА им. Н. Л. Духова

Литература 
 Жизнь моя, ВНИИАЭС! (воспоминания ветеранов). К 30-летию ИНСТИТУТА// 2009. С. 7—9.
 30 лет по эксплуатации атомных электростанций// 2009. С. 5—6.

Примечания

Ссылки 
 Сайт ВНИИАЭС

Научные организации России
Ядерная энергетика
Предприятия атомной промышленности СССР